Barbone – sinonimo di senzatetto, persone che per lungo tempo non hanno un luogo fisso di residenza
 Barbone – razza canina di origini francesi
 Barbone – nome volgare per la triglia di scoglio
 Barbone – genere di orchidee spontanee sul territorio italiano
 Barbone – moneta di Lucca
 Marco Barbone (1958–) – ex terrorista italiano